Соревнования в масс-старте на 12,5 км среди женщин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 15 марта. Наибольшее представительство было у сборной России — четыре биатлонистки.

29-летняя украинка Валя Семеренко, не допустившая ни одного промаха, впервые в карьере выиграла золотую медаль на чемпионатах мира. Ранее на счету Семеренко были две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015